Викентий (патриарх Сербский):
 Викентий I (патриарх Сербский) (:en:Vikentije I; ?—1758, патриарх с 1758) — в период второго Печского патриархата
 Викентий II (патриарх Сербский) (1890—1958; патриарх с 1950)